Newell Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Newell Township du comté de Vermilion dans l'Illinois.
 Newell Township du comté de Buena Vista dans l'Iowa.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships